Introduction (englisch für „Einführung“) steht für:

 Introduction (Film), südkoreanischer Spielfilm von Hong Sang-soo (2021)
 Introduction, Alternativtitel von Unter Verschluss – Das geheime Wissen der US-Präsidenten, Dokumentarfilm von Kripa Koshy (2010)

Siehe auch
 Intro, kurzgefasste thematisch bezogene Einleitung
 Einführung (House of Lords), Zeremonie im britischen House of Lords